Auguste Miquel, een Frans wiskundige;
Friedrich Anton Wilhelm Miquel (1811 - 1871), een Nederlands botanicus;
Ignasi Miquel (1991-), een Spaans voetballer;
Johannes von Miquel, een Pruisisch staatsman;
Jules Miquel, een Frans wielrenner.